Klippning kan syfta på:

 Hårklippning –  nedkortning av huvudhår
 Filmklippning – att sammanställa de filmbilder och sekvenser som en färdiginspelad film består av. 
 Klippning (ljudteknik) – en förstärkare hugger av ljudsignalerna